Bruno Conti - een voormalig Italiaans voetballer
Ildebrandino Conti - bisschop van Padua in de middeleeuwen, pauselijk nuntius
Niccolò da Conti - een middeleeuws ontdekkingsreiziger

 Prins van Conti - een adellijke familie in Frankrijk
 Graaf Conti - een adellijke familie in Latium